Гео́ргий Иса́ев:
 Исаев, Георгий Николаевич (1940—2005) — председатель Калининградского горисполкома, заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации.
 Исаев, Георгий Федосеевич (1941—2000) — украинский советский шашечный композитор.